Лауэнбург (Эльба) — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Герцогство Лауэнбург (район) — район в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Саксен-Лауэнбург, известное также как Нижняя Саксония — имперское княжество, существовавшее в 1296—1803 и в 1814—1876 годах в крайней юго-восточной части Шлезвиг-Гольштейна.
 Лемборк — город в Польше, его немецкое название — Lauenburg in Pommern
 Лауэнбург, Альфред (1876—1929) — немецкий конькобежец.